L'edizione 1954 del Campionato polacco di calcio vide la vittoria finale del Polonia Bytom.

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1954
Campionato polacco di calcio